Японська футбольна ліга 1968 — 4-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 4-й раз здобула Тойо Когьо.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Катаяма Хіросі
 Міямото Масакацу
 Камата Міцуо
 Огі Арітацу
 Ямагуті Йосітада
 Яегасі Сіґео
 Міямото Терукі
 Сугіяма Рюіті
 Камамото Кунісіге
 Ватанабе Масасі

Джерела
RSSSF 

1968 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу